Mohamed Saeed (1961. január 14.) maldív-szigeteki nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett. Az aktív nemzeti partbíráskodástól 2006-ban a FIFA 45 éves korhatárát betöltve vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Maldív-szigeteki labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1993-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2006-ban a FIFA 45 éves korhatárát betöltve vonult vissza.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol kettő csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőben, valamint az egyik negyeddöntőben kapott szakmai feladatokat, amiket az oldalvonal mellől, kitűnő szakmai tevékenységgel teljesített. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Ázsia Kupa 
2004-ben Kína adott otthont, a Ázsia-kupa labdarúgó tornának, ahol szinte folyamatosan, hét találkozón foglalkoztatták asszisztensként.

2007-ben a torna végső szakaszának történetében első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám adott otthont, a Ázsia-kupa rendezvényének, ahol szakmai elismerésként hat találkozón szolgálhatta a labdarúgást az oldalvonal mellől. Partbírói mérkőzéseinek száma: 13

Afrika Kupa 
Egyiptomban rendezték a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol a Játékvezető Bizottság három találkozóra külde, a működő játékvezető segítő partbírójaként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3

Konföderációs kupa
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának, ahol a FIFA Játékvezető Bizottsága kiemelkedően, három alkalommal foglalkoztatta.

Franciaországban rendezték a 6., a 2003-as konföderációs kupa tornának a döntő találkozóit, ahol egy találkozón kapott lehetőséget szakmai felkészültségének bemutatására. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Források 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/mohamed-saeed/1/2/

Maldív-szigeteki labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek